een vrouwelijke wolf

Strips
Wolvin Thorgaldotr, personage uit de Thorgal-reeks
De wolvin, het zestiende stripalbum uit de Thorgal-reeks
De zwarte wolvin, het vijftiende stripverhaal uit de stripreeks De Rode Ridder